Chiesa della Madonna della Stella – chiesa di Bagnolo Mella
Chiesa della Madonna della Stella – chiesa di Palo del Colle
Chiesa della Madonna della Stella – chiesa di Pianezza
Chiesa della Madonna della Stella – chiesa di Scordia
Santuario della Madonna della Stella – santuario di Montefalco
Santuario della Madonna della Stella – santuario di Palagiano

Pagine correlate 
 Madonna della Stella
 Chiesa di Santa Maria della Stella (disambigua)
 Santuario della Madonna della Stella